471 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 471 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171327.
 471 км, он же Карцево — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 303321.
 471 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 596811.
 471 км, Пост 471 км — путевой пост Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 601333.